Vernon může znamenat:
 Vernon (Eure) – francouzské město v departementu Eure v regionu Normandie
 Dai Vernon  (1894 – 1992) – kanadský kouzelník
 Edward Vernon (1684 – 1757) – britský admirál
 James Vernon (1646 – 1727) – anglický politik ze staré šlechtické rodiny 
 Justin Vernon (*1981) – americký hudebník (multiinstrumentalista)
 Vickers Vernon – britský dvoumotorový dvouplošný transportní letoun užívaný Royal Air Force

Související články 

 Kanton Vernon
 Mount Vernon (rozcestník)